Dieser Artikel behandelt die türkische  Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996.

Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

Türkisches Aufgebot

Spiele der türkischen Mannschaft 

Türkei
1996